Olesno, comune del Voivodato della Piccola Polonia
 Olesno, comune del Voivodato di Opole